Manzanilla steht für:

 Manzanilla, spanischer Weißwein
 Manzanilla (Olive) (spanische Olive), Frucht des Manzanilla-Olivenbaumes, siehe Olivenbaum #Sorten
 Manzanilla, anderer Name für den Manchinelbaum, einen giftigen Baum tropischer Wälder

Manzanilla ist der Name folgender Orte: 
 Manzanilla (Huelva), Ort in der Provinz Huelva, Spanien
 Manzanilla (Trinidad), Ort auf Trinidad

Manzanilla ist der Familienname folgender Personen:
 Héctor Manzanilla, venezolanischer Boxer  
 Mitchell Manzanilla, US-amerikanischer Rapper

Siehe auch:
 Manzanillo